Le terme Commission nationale de l'informatique et des libertés peut faire référence à plusieurs instances : 
 l'Autorité de protection des données à caractère personnel, anciennement Commission nationale de l'informatique et des libertés, au Bénin ;
 la Commission nationale de l'informatique et des libertés en France.